«Везерский ренессанс» ( — по названию реки Везер) — название особого архитектурного стиля (а также стиля мебели), получившего распространение в долине реки Везер в начале XVI — середине XVII веков и соединившего в себе характерные черты итальянского и северного Возрождения. Термин «везерский ренессанс» около 1912 года ввёл в искусствоведение профессор истории искусства Дюссельдорфской академии художеств Рихард Клапхек, чтобы выделить его в архитектуре региона.

Для везерского ренессанса характерны искусно украшенные фронтоны, камень, обработанный под рустику и обилие эркеров. В этом стиле возводились не только дворцы, церкви, ратуши, но и дома зажиточных горожан и крестьян.

Города «везерского ренессанса» 

 Айнбек
 Бад-Херсфельд
 Бад-Зальцуфлен
 Барнтруп
 Беверн
 Билефельд
 Бракель
 Бремен
 Бюккебург
 Вольфсбург
 Вольфхаген
 Ганновер-Мюнден
 Гифхорн
 Детмольд
 Лемго
 Минден
 Нинбург (Везер)
 Оснабрюк
 Падерборн
 Ринтельн
 Хамельн
 Хельмштедт
 Хессиш-Ольдендорф
 Хёкстер
 Целле
 Штадтхаген

Известные здания в стиле «везерского ренессанса» 
 Бременская ратуша
 Замок в Вольфсбурге
 Замок Вевельсбург недалеко от Падерборна
 Замок Пюрмонт в Бад-Пирмонте
 Juleum в Хельмштедтском университете 

Архитектурные стили
Архитектура Германии
Архитектура Ренессанса